Влади́мир Три́фонов:
 Трифонов, Владимир Георгиевич (род. 1936) — учёный-геолог.
 Трифонов, Владимир Ильич (1933—1991) — советский сценарист, музыкальный продюсер.